All England-vindere kan hentyde til flere artikler:
 All England-vindere (damesingle)
 All England-vindere (herredouble)
 All England-vindere (herresingle)

Vindere